348-й истребительный авиационный полк (348-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 84-й «А» истребительный авиационный полк
 348-й истребительный авиационный полк
 743-й истребительный авиационный полк
 743-й истребительный авиационный полк ПВО
 743-й истребительный авиационный полк
 Войсковая часть Полевая почта 15463

Создание полка 
348-й истребительный авиационный полк сформирован переименованием 84-го «А» истребительного авиационного полка 20 августа 1941 года на основании Директивы Генерального штаба

Переименование полка 
348-й истребительный авиационный полк 10 января 1942 года переименован в 743-й истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 23 ноября 1941 года по 14 января 1942 года.

Командиры полка 
 капитан Плясов Сергей Харитонович, 20.08.1941 — 03.11.1941
 майор Гарбарец Григорий Тимофеевич, 03.11.1941 — 01.01.1942
 капитан Иванов Сергей Александрович, 10.01.1942 — 14.01.1942

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Боевые действия в Северном Иране — с 25 августа 1941 года по 28 августа 1941 года
Прикрытие частей 54-й танковой и 76-й горнострелковой дивизий при движении на направлении Джульфы, Еваглю, Маранат, выполнение разведывательных полётов с бомбометанием по скоплению иранских войск, уничтожение авиации на аэродромах.
 Бои на Крымском полуострове — с октября 1941 года по 14 января 1942 года

Лётчики-асы полка

Итоги боевой деятельности полка 
В составе 135-й сад ВВС Закавказского фронта принимал участие в операции по занятию советскими войсками территории Северного Ирана на самолётах И-153. Выполнено 157 боевых вылетов.

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Иранской операции